Шербенешть () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Шербенешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Шербенешть.
 Шербенешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Зворіштя.
 Шербенешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Адміністративний центр комуни Корбіца.
 Шербенешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Поєнарій-де-Мусчел.
 Шербенешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Рочу.
 Шербенешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Лепушата.
 Шербенешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Штефенешть.
 Шербенешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Селетручел.
 Шербенешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Пеушешть.